Enhörningen kan syfta på:

Enhörningen (film) – en svensk dramafilm från 1955 i regi av Gustaf Molander.
Enhörningen (förening) – en lajvförening.
Enhörningen (novell) – en novell av Sigfrid Siwertz.
Enhörningen (spänningsroman) – en spänningsroman av bröderna Jonas och Mathias Karlsson.
Enhörningen (stjärnbild) – en relativt svag stjärnbild på södra stjärnhimlen.
Enhörningen (tidskrift) – en finlandssvensk science fiction- och fantasytidskrift.
Apoteket Enhörningen – ett apotek i Stockholm.

Se även
 Enhörning (olika betydelser) – flera